Matthias Laurenz Gräff (også kendt som Matthias Laurenz Gräff Ilpenstein), født 19. juli 1984 i Gars am Kamp) er en østrigsk ekspressionistisk billedkunstner. Han er også historiker, politiker og politisk aktivist. Hans politiske billeder er offentliggjort i internationale bøger, magasiner og blogs.

Familie 
Matthias Laurenz Gräff er søn af kunstneren Helmuth Gräff og hans kone Martina Maria Elisabeth Gach. Faderen kommer fra en familie med rødder i dagens Slovenien (Von Graben/Graeff). Hans forfædre fra fædrene var altid politisk aktive og religiøse fritænkere.

I 2013 blev Gräff en af grundlæggerne af den internationale familieorganisation Gräff-Graeff e.V..

Kunst 
Matthias Laurenz Gräff studerede maleri i St. Pölten (New Design University) og Wien (Wien Universitet for Anvendt Kunst) fra 2001-2008. 

I 2010 modtog Gräff "Adolf Peschek-prisen" fra St. Pölten Kunstnerforening i St. Pölten Museum. I 2012 oprettede Gräff maleriet til Røde Kors vinmærke i Nedre Østrig. I 2013 skabte han det officielle maleri af tvillingbyen i forbindelse med fejringen med tvillingbyen Gars am Inn i Tyskland.

I 2014 modtog han ordren fra borgmesterens kontor i Gars am Kamp om at skabe tre malerier til vinetiketterne "Garser Wein 2014". En lokal forretningsmand boikottede offentliggørelsen af etiketterne baseret på illustrationen af en halvnakken kvinde, hvilket førte til en lille medieskandale i Østrig.

I 2015 og 2017 arrangerede Gräff kunstnermøder med musikere fra Nick Simper og Don Airey fra Deep Purple i Wien. I 2017 udstillede han sammen med musikeren Roger Glover på udstillingen "50 Years Deep Purple. Art and History" i Köln.

I 2017 arrangerede han en non-profit kampagne for mennesker med polyneuropati (generisk betegnelse for forskellige sygdomme i det perifere nervesystem) på WUK Wien.

Gräffs forskellige billedlige temaer bruges også internationalt, for eksempel af statsviden og udenrigspolitisk forsker Asle Toje, et medlem af den norske Nobelkomite.

Kunst og Politik 
Siden 2015 har Matthias Laurenz Gräff også arbejdet med billeder af nutidig politik og social kritik, som gentagne gange bruges i magasiner, blogs og bøger om national og international politik. De vigtige spørgsmål er antifascisme, socialisme, anti-nationalistisk, pro-europæiske, liberalisme og traditionalisme. På den måde behandler Gräff nationale og globale spørgsmål og personligheder. Det beskæftiger sig også med sociopolitiske spørgsmål og kritiske processer i forhold til det østrigske samfund og politik.

I samarbejde med det østrigske NEOS-parti skabte Gräff et pro-europæisk image til Europa-valget i 2019.

Det Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück (Universität fra Osnabrück) skrev om Gräff og hans arbejde: Han repræsenterer konstant humanistiske, anti-nationalistiske og pro-europæiske positioner både i sin kunst og i forskellige udvekslings- og diskussionsprogrammer arrangeret af ham.

Dialog im Kamptal 
I 2019 grundlagde Matthias Laurenz Gräff og Georgia Kazantzidu den ikke-partisanske platform "Dialog im Kamptal" (Dialog i Kampdal) som et privat politisk kommunikationsinitiativ i deres hjem. Deltagerne inkluderede politikere som Erhard Busek, Karin Kneissl, Hannes Swoboda eller ambassadører som Wolfgang Petritsch, Emil Brix og Michael Breisky og Karl von Habsburg, Præsident for den østrigske paneuropæiske bevægelse.

Aktiv politik 
Matthias Laurenz Gräff har været politisk aktiv som samfunds ordfører for Gars am Kamp i det liberale NEOS-parti siden 2022. Han er også kandidat til det nedre østrigske delstatsvalg i 2023, og her som kandidat for Waldviertel-regionen og spidskandidat i Horn-distriktet.

Galleri

Referencer

Litteratur 
 Sabrina Redhead, Ausstellungskatalog Kunst im Murtal" 2014, "Kunst - Tradition und Aufbruch" 2014, Ausstellung im Steirerschlössl Zeltweg, Red Bull Projekt Spielberg 
 Univ-Doz Dr. Friedrich Polleross: Gemälde von Matthias Laurenz Gräff im Museum in Neupölla. In: Das Waldviertel, herausgegeben vom Waldviertler Heimatbund  Universität Wien. Friedrich Polleross, Gemälde von Matthias Laurenz Gräff im Museum in Neupölla
 Vision magacine of China VISION Magacine, March 2006, "Metempsychosis of Art", p. 108/111; (Chinese)

Eksterne henvisninger 

 www.matthiaslaurenzgraeff.com , 
 Matthias Laurenz Gräff, political paintings and activism 

Malere fra Østrig